SLS steht für:

Personen:
 Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, deutsche Politikerin (FDP)

Ausbildung:
 Schweizerische Luftverkehrsschule
 Schweizerischer Liberaler Studentenverband
 Selbstlernsemester, Pilotprojekt zum selbstständigen Lernen an der Kantonsschule Zürcher Oberland (Schweiz)
 Speech Level Singing, funktionale Stimmbildung
 Schwedische Literaturgesellschaft in Finnland (Svenska litteratursällskapet i Finland), wissenschaftliche Gesellschaft (Finnland)

Politik:
 Slowenische Volkspartei (Slovenska ljudska stranka)
 Wendische Volkspartei (Serbska ludowa strona)

Wirtschaft
 Sparkasse Langen-Seligenstadt
 Swiss Life Select, deutscher Finanzdienstleister mit Sitz in Hannover

Recht:
 Service Level Specification, Definition der technischen Parameter eines Service-Level-Agreement

Fahrzeugbau
 Cadillac SLS, ein PKW-Modell
 Mercedes-Benz SLS AMG, ein PKW-Modell
 Sekundärluftsystem, System zur Abgasreinigung

Informatik:
 Second Level Support
 Secure Login System
 Softlanding Linux System, eine Linux-Distribution

Elektrik:
 Selektiver Leitungsschutzschalter, Bauteil zur selektiven EVU-Zähler-Vorabsicherung

Produktion:
 Selektives Lasersintern (Selective Laser Sintering), ein 3D-Druck-Verfahren
 Staplerleitsystem

Telekommunikation & Funk:
 Slideshow Service, DAB-Zusatzdienst zur Übertragung von grafisch aufbereiteten Zusatzinformationen, siehe MOT SlideShow
 Side Lobe Suppression, Nebenkeulenunterdrückung in der Radartechnik

Chemie & Physik:
 sodium lauryl sulfate, chemische Verbindung Natriumlaurylsulfat
 Statische Lichtstreuung (Polymeranalytik), eine physikalische Methode zur Bestimmung der molaren Masse und der Größe von Polymeren
 Synchrotron-Lichtquelle Schweiz bzw. Swiss Light Source, ein Synchrotron am Paul-Scherrer-Institut in Villigen, Schweiz

Raumfahrt:
 Space Launch System, ein Trägerraketensystem der NASA

SLS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Saarlouis

SL-S steht für:
  (ISO-3166-2-Code), Provinz in Sierra Leone

sls steht für:
 Singapore Sign Language (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache in Singapur

Abkürzung